HDH est un sigle qui peut désigner :
 hémorragie digestive haute, une hémorragie qui survient en amont de l’angle duodéno-jéjunal.

H.D.H. est un sigle qui peut désigner :
 H.D.H. (où H.D.H. sont les initiales des noms de famille des membres du groupe : Holland, Dozier, Holland), un trio d'auteurs-compositeurs et producteurs de musique soul américains.